Košice est divisé en 4 districts urbains:

District de Košice I
District de Košice II
District de Košice III
District de Košice IV

Voir aussi 

District de Košice-okolie

District en Slovaquie 
District de Košice